Кабалье́ро (, от  — лошадь) — многозначный термин.
 Кабальеро (буквально: всадник, рыцарь) — в Испании X—XVI веков дворянин, богатый или родовитый человек, нёсший военную службу в кавалерии и обладавший рядом привилегий, свойственных дворянству. Позднее — вежливое обращение к мужчине в испаноязычных странах.

Термин 
В X веке были обнаружены первые упоминания термина «Кабальеро», который относился к лю­дям объ­е­ди­нён­ным кон­ной во­енной служ­бой и предоставляло им при­ви­ле­гии. Изначально кабальеро разделялись на Кабальеро-виль­я­но -— к ним относились не­знат­ные го­ро­жа­не, ко­то­рые за свою служ­бу имели на­ло­го­вы­е при­ви­ле­гии и Кабальеро-идаль­го -— богатые, родовитые, бла­го­род­но­го про­ис­хо­ж­де­ния, в том числе ры­ца­ри. Кабальеро принимали ак­тив­ное уча­ст­ие в Ре­кон­ки­сте. В дальнейшем после аноб­ли­ро­ва­ния (при­об­ре­те­ние дво­рян­ско­го зва­ния ли­ца­ми не­дво­рян­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния) наи­бо­лее бо­га­тые и влия­тель­ные Кабальеро-виль­я­но сбли­зи­лись с Кабальеро-идаль­го, ут­ра­тив обя­зан­ность во­енной служ­бы в кавалерии, но со­хра­нив при­ви­ле­гии.

Фамилия 
 Кабальеро, Агустин (1815—1886) — мексиканский музыкальный педагог.
 Кабальеро, Бернардино (1839—1912) — президент Парагвая (1880—1886).
 Кабальеро, Вильфредо (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Кабальеро, Габриэль (род. 1971) — мексиканский футболист.
 Кабальеро, Дения — кубинская легкоатлетка.
 Кабальеро, Йоланда — колумбийская легкоатлетка.
 Кабальеро, Карлос Мигель (род. 1969) — кубинский актёр.
 Кабальеро, Катя — актриса телевидения и кино.
 Кабальеро, Луис (род. 1990) — парагвайский футболист.
 Кабальеро, Марк (род. 1968) — американский продюсер, сценарист, режиссёр, художник-мультипликатор.
 
 Кабальеро, Педро Хуан (1786—1821)— парагвайский политик, один из лидеров движения за независимость.
 Кабальеро, Роксанн (род. 1958) — американская актриса и режиссёр, известная как Роксанн Доусон.
 Кабальеро, Рэнди (род. 1990) — американский боксёр-профессионал.
 Кабальеро, Самуэль (род. 1974) — гондурасский футболист.
 Кабальеро, Селестино (род. 1976) — панамский боксёр.
 Кабальеро, Стив (род. 1964) — американский скейтбордист.
 Кабальеро, Хосе Луис (1955—2021) — мексиканский футболист.

 Двойная фамилия
 Кабальеро Бональд, Хосе Мануэль (1926—2021) — испанский писатель и поэт.
 Кабальеро Кальдерон, Эдуарде (1910—1993) — колумбийский писатель.
 Кабальеро Кортес, Давид (род. 1979) — испанский футболист.
 Альмодовар Кабальеро, Педро (род. 1949) — испанский кинорежиссёр, известный как Педро Альмодовар.
 Бернардино Кабальеро — парагвайский государственный и политический деятель, президент Парагвая в 1880—1886 в годах.
 Ларго Кабальеро, Франсиско (1869—1946) — испанский политик, министр труда в 1931—1933 и председатель правительства в 1936—1937 годах.

 Псевдоним
 Фернан Кабальеро — литературный псевдоним испанской писательницы Цецилии Бель-де-Фабер (1796—1877).

Топоним 
  — район в Панаме, провинция Кокле.
 Педро-Хуан-Кабальеро — город в Парагвае, основанный в 1893 году и названный в честь Педро Хуана Кабальеро.
 Фернан-Кабальеро — город и муниципалитет в Испании, провинция Сьюдад-Реаль.
 Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос — город в Доминиканской Республике.

В культуре 
 «» — исторический роман Жовиты Гонсалес и Маргарет Эймер (1930-е, опубликован в 1996-м).
 «Как истый кабальеро» — рассказ О. Генри.
 «Спрятанный кабальеро» () — трёхактная комедия Педро Кальдерона (1636).
 «Три кабальеро» — мультфильм Нормана Фергюсона (студия Уолта Диснея, США, 1944).
 «Кабальеро» — песня Дмитрия Авилова.

Другое 
 Кабальеро — коктейль из кампари и бананового ликёра.
 «Хенераль Кабальеро» — топоним и название нескольких футбольных клубов в Парагвае.
  — колумбийская компания по производству пуленепробиваемой одежды.

См. также 
 
 
 
 Кабалье

Примечания